Нью-Ривер (, ) — река, протекающая на север по территории Мексики и США. Её длина составляет 125 км. Своё начало берёт в вулканическом озере Серро-Прието, протекает через мексиканский город Мехикали, пересекает мексикано-американскую границу, протекает через американский город  и впадает в озеро Солтон-Си.

Является одной из самых грязных в Северной Америке. По этой причине было запущено несколько проектов по очистке реки.

Примечания 

Бассейн Солтон-Си
Реки Калифорнии
Реки Нижней Калифорнии
Большой Бассейн
География округа Импириал